Fiori es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Adriano Fiori (1865-1950), médico, botánico, pteridólogo, y micólogo italiano.
 Diego Fiori (1975), artista italiano, director y productor cinematográfico.
 Patrick Fiori, nacido como Patrick Jean-François Chouchayan (1969), cantante francés.
 Valerio Fiori (1969), exfutbolista italiano.

Otros usos
 Fiori, abreviatura científica para el botánico Adriano Fiori.
 Campo de' Fiori (literalmente: Campo de flores), plaza de Roma.